Большевик  () — хутор в Урупском районе Карачаево-Черкесии Российской Федерации. Входит в состав Преградненского сельского поселения.

География 
Хутор расположен в юго-западной части республики, в  межгорной котловине между Скалистым хребтом на севере и горными системами Западного Кавказа на юге, на левом берегу р. Уруп, примерно в 700 метрах от центра поселения — станицы Преградная.

Уличная сеть
Три улицы: ул. Дружбы, ул. Мира и ул. Чочиева.

История 
В 2019 году в хутор начали проводить межпоселковый газопровод

Население

Инфраструктура 
Хутор обслуживается отделением почты 369260, находящее в центре поселения — станице Преградная.

Транспорт 
Стоит на дороге местного значения Преградная (КЧР)-Горное (КК).

Примечания 

Населённые пункты Урупского района